«Thrills in the Night» — песня группы Kiss, седьмой трек их студийного альбома 1984 года Animalize.

Также песня была издана отдельным синглом. (Сингл вышел в январе следующего, 1985 года. Это второй и последний сингл с того альбома, первым же был «Heaven’s on Fire».)

В США песня в «Горячую сотню» журнала «Билборд» (Billboard Hot 100) не попала.

Авторы и музыканты 
Песня написана Полом Стэнли и .

Лид-вокал исполняет Пол Стэнли. Жан Бовуар тоже принял участие в записи трека — на бас-гитаре.

Композиция 
«Энциклопедия KISS» вкратце описывает песню так:

Песню открывает, по выражению всё той же «Энциклопедии KISS», «потрясающее» гитарное вступление в исполнении Марка Сент-Джона. Кроме того, в середине песни звучит его соло.

Сюжет песни 
По выражению «Энциклопедии KISS», песня о девушке, которая «плотно застёгнута на все пуговицы во время рабочего дня», а поздно вечером становится будто дикой и переходит в режим половой охоты. «Да», — пишет энциклопедия — «эта [песня] более чем немного сексистская, но она отлично качает.»

Примечания

Ссылки 
 

Песни Kiss
Песни 1984 года
Синглы 1985 года
Синглы Mercury Records